Pombalinho ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Pombalinho (Golegã)
 Pombalinho (Soure)